«Зелёная книга» () — программный теоретический труд ливийского лидера революции Муаммара Каддафи, излагающий основы Третьей всемирной теории.

Содержание

Первая часть 
Первая часть Зелёной книги — «Решение проблемы демократии (Власть народа).
Политический аспект Третьей Всемирной Теории» (вышла в январе 1976) — отрицает традиционные формы демократии, такие как парламент, партии, выборы и референдумы, и излагает основные принципы прямой народной демократии, основанной на народных конгрессах и народных комитетах (см. Джамахирия).
Муаммар Каддафи излагает мнение о том, что партия, которая приходит к власти, стремится обеспечить собственное господство путём формирования законов и конституции для укрепления собственной позиции с законодательной точки зрения. Он же настаивает на прямой власти народа и отмене института политической партии.

Вторая часть 
Вторая часть — «Решение экономической проблемы (Социализм). Экономический аспект Третьей Всемирной Теории» (вышла 2 февраля 1978).

В книге Муаммар Каддафи разоблачает рабский характер наёмного труда и провозглашает право работника на произведённый им продукт; то есть предлагает заменить отношения «Владелец предприятия — Наёмный работник» на «Партнёр-заказчик — Партнёр-производитель». Выдвигается тезис, что накопление человеком богатства в размере, превышающем потребности одного человека, является посягательством на потребности другого человека.

Автор выступает против коммерческого найма жилья. Средства удовлетворения основных личных материальных потребностей: одежда, пища, средства передвижения и жильё, считает автор, должны являться личной собственностью человека, и никакая аренда здесь недопустима. Аренда этих средств даёт их действительному владельцу возможность вмешиваться в чужую личную жизнь, распоряжаться чужими насущными потребностями и, следовательно, чужой свободой. Так, владелец одежды вправе снять её с человека на улице и оставить его голым, владелец средства передвижения, которым тот пользуется, может высадить его на перекрёстке, а владелец дома, где он живёт, может оставить его без крова. Также в книге критикуется наём домашней прислуги, который, как и наём рабочих, сравнивается с рабством.

Третья часть 
Третья часть — «Общественный аспект Третьей Всемирной Теории» (вышла 1 июня 1979) — касается многих сторон жизни, в том числе положения женщин, системы образования, слияния языков мира, религии, спорта.

Переводы 
Зелёная книга переведена на основные языки народов мира, в том числе и на русский. Во времена правления Андропова (1983 год) попытки ливийцев распространять книгу в Советском Союзе на книжных выставках и ярмарках жёстко пресекались охраной. В 1989 году «Зелёная книга» была выпущена на русском языке издательством «Международные отношения» с предисловием автора.

См. также 
 Джамахирия
 Арабский социализм
 Африканский социализм
 Исламский социализм
 Рухнама
 Индоктринация
 Квазирелигия
 Рухнама
 Цитаты Мао Цзэдуна

Примечания

Литература 
 Гафуров, Саид Закирович СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ МУАММАРА КАДДАФИ И ТРАДИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО АНАРХИЗМА (На примере философии П. А. Кропоткина). Попытка сравнительного анализа. М. «Альтернативы» № 2. 2004 г.
 Васильев М. «Левые» на арабском востоке: ливийский опыт (рецензия-дискуссия)
 Рясов, Анатолий Владимирович Социально-политическая концепция М. Каддафи в спектре «левых взглядов» : Дис. … канд. полит. наук : 23.00.02 Москва, 2004 265 с. РГБ ОД, 61:05-23/94
 Рясов, Анатолий Владимирович «Левые взгляды» в политико-философских доктринах XIX—XX вв.: генезис, эволюция, делегитимация Институт Востоковедения РАН, 2008

Публицистика
Книги по алфавиту
Муаммар Каддафи
Политическая литература
Левые
Кодексы поведения